Union Grove kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Union Grove (Alabama)
Union Grove (Texas)
Union Grove (Wisconsin)